Molekulska formula -{CHN}- se može odnositi na:

 Cijanovodonična kiselina
 Vodonik izocijanid
 Himerin 1, oznaka proteina